Crab – cifrario a blocchi derivato dall'MD5
Crab – unità di misura delle sorgenti astronomiche di raggi X basata sulla Nebulosa del Granchio
 – nome giapponese del Pokémon Krabby